Simon I (Hebreeuws שמעון Shimeon) was hogepriester in de Joodse tempel in Jeruzalem vanaf het begin van de derde eeuw v.Chr., tot zijn dood in plm. 270 v.Chr. Hij was de zoon van Onias I en behoorde tot de familie van de Oniaden. Het is mogelijk dat deze Simon de vermaarde Simon de Rechtvaardige is, maar hierover bestaat geen eenstemmigheid. Hij werd opgevolgd door zijn broer Eleazar, omdat zijn zoon Onias II nog te jong was op het moment dat hij overleed.

Stamboom 

Joods hogepriester
Persoon in de 3e eeuw v.Chr.